Cailín bzw. Cailin steht für:

 Cailín (Vorname), irischer weiblicher Vorname
 Cailin (Meichuan), chinesisches Dorf in Meichuan, Provinz Hubei
 Cailin (Lied), Song der US-amerikanischen Rockband Unwritten Law (1998)

Siehe auch:
 Cailín Óg a Stór, traditionelle irische Melodie